MBAR peut désigner :
 mbar, le millibar, une sous-unité du bar,
 Mbar, le mégabar, un multiple du bar,
 le musée des beaux-arts de Rennes.